Hüllosz; lüd eredetű görög hérosz
 Hüllosz; anatóliai folyó, amelyet később Phrügiosz néven ismertek.
 Hüllosz, Héraklész és Déianeira fia